Вячеслав Евгеньевич Лещенко (род. 24 апреля 1995, Ногинск) — российский хоккеист, нападающий. В настоящее время является игроком клуба «Нефтехимик», выступающего в КХЛ.

Карьера 
Вячеслав Лещенко начал заниматься хоккеем в подмосковном городе Электросталь, в школе местной хоккейной команды «Кристалл», за которую дебютировал на уровне Открытого Чемпионата Москвы среди юношей своей возрастной категории. В 2007 и 2008 годах выступал за юношескую команду московского «Спартака». После зимней Спартакиады 2012 года, которая проходила в Твери, перебрался в спортивную школу подмосковного клуба — «Атлант». По выпуску подписал свой первый, профессиональный контракт и начал выступать в молодёжной команде на уровне МХЛ — «Мытищинские Атланты». В 2012 году впервые вызвался под флаг Юниорской сборной России и принял участие в Мировом Кубке Вызова, проходившем в канадском городе Уинсор. В 2013 году, в составе Юниорской сборной выиграл медали международного турнира, проходившем в шведском городе Йончепинг, а также принимал участие в Чемпионате Мира среди юниоров, который проходил в Сочи.

В сезоне 2014/2015, 6 сентября 2014 года, дебютировал в КХЛ за «Атлант», в гостевом матче против казанского «Ак Барса». 29 ноября того-же года, в гостевом матче против братиславского «Слована», забросил свою первую шайбу в лиге. Всего, в дебютном для себя сезоне на высшем уровне, Вячеслав Лещенко провёл 34 матча, забросил 5 шайб и отдал 4 результативные передачи. Также Лещенко принял участие в Молодёжной суперсерии и поехал на молодёжный чемпионат Мира проходившем в Монреале, на котором, вместе со сборной, завоевал серебряные медли первенства. В 2015 году хоккейный клуб «Атлант» из-за финансовых трудностей прекратил своё существование, а права на хоккеиста перешли хоккейному клубу СКА, однако, спустя два месяца, Вячеслав Лещенко перебрался в возрождённый московский «Спартак», который возобновил свою деятельность после годичной паузы. Новый сезон сложился весьма удачно для хоккеиста. По-мимо стабильной игры за красно-белых, Лещенко вызывался в состав главной сборной страны, для участия в матчах Еврохоккей Челленджа и победном Кубке Карьяла, проходившем в Хельсинках. В 2017 году выступал в составе Олимпийской сборной России, на международном кубке Словакии, проходившем в городе Нитра. В 2017 году Лещенко продлил контакт со «Спартаком» ещё на два года.

Сезон 2019/2020 начал в составе красно-белых, а в ноябре 2019 года, в результате обмена на Дамира Мусина, пополнил ряды казанского «Ак Барса», в составе которого надолго не задержался и уже в декабре, в обмен на денежную компенсацию, перебрался в хоккейный клуб «Сочи», за который заканчивал сезон. В мае 2020 года, в результате обмена на денежную компенсацию, Вячеслав Лещенко покинул Сочи и был заявлен на сезон 2020/2021 в челябинский хоккейный клуб «Трактор». Так и не сыграв ни одного матча в составе «Трактора», 20 ноября 2020 года челябинский клуб расторг контракт с хоккеистом. Через два дня стало известно о том, что китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал с Лещенко двусторонний контракт до конца сезона. Одним из главных инициаторов перехода Лещенко в стан «Драконов», стал тренер Вячеслав Козлов, который свой последний сезон в качестве игрока провёл в «Атланте», где начинал Лещенко. А потом, всё тот же Козлов, тренировал Вячеслава Лещенко уже в «Спартаке». За китайскую команду Вячеслав провёл 33 матча, за которые набрал 14 очков (8+6). По окончании контакта с «Куньлунем», в качестве свободного агента, перешёл в подольский «Витязь».

Достижения 
  Обладатель Кубка вызова 2014 в составе сборной «запада»
  Серебряный призёр молодёжного чемпионата Мира — 2015
  Победитель Кубка Карьяла — 2016

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Атланты»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Нефтехимик»